Segelken ist der Familienname folgender Personen:

 Elisabeth Segelken (1888–1965), deutsche Pädagogin und Schriftstellerin
 Hans Segelken (1897–1982), deutscher Seerechtler und Reichsgerichtsrat